

Patronyme

Bart Martens (1969-), homme politique belge flamand ;
 Daymond Martens (1995-), pilote de moto-cross belge ;
 Dirk Martens (v. 1446-1534), (« Thierry Martens »), imprimeur flamand ;
 Élisabeth Martens (1958-), biologiste et essayiste belge ;
 Gustave Martens (1875-1932), homme politique belge ;
 Ludo Martens (1946-2011), homme politique belge d'extrême gauche ;
 Maarten Martens (1984-), un joueur de football international belge ;
 René Martens (1955-), coureur cycliste belge ;
 Sandy Martens (1972-), joueur de football belge ;
 Thierry Martens (1942-2011), professionnel de la bande dessinée ;
 Wilfried Martens (1936-2013), homme politique belge.

Karel Martens (1939-), graphiste et typographe néerlandais ;
 Lieke Martens (1992-), joueuse de football néerlandaise ; 
 Maria Martens (1955-), femme politique néerlandaise ;
 Robin Martens (1992-), actrice et chanteuse néerlandaise ;
 Patrick Martens, acteur néerlandais

Dirk Martens (1964-), acteur allemand ;
 Eduard Carl von Martens (1831-1904), zoologiste allemand ;
 Friedrich Martens (1635-1699), médecin et naturaliste allemand ;
 Frédéric Martens (1806-1885), photographe originaire du Wurtemberg, travaille en France en Suisse ;
 Heinrich Wilhelm Martens (1795-1877), magistrat et homme politique prussien ;
 Hermann Martens (1877-1916), coureur cycliste allemand ;
 
 Paul Martens (1983-), coureur cycliste allemand ;

Ernest Édouard Martens (1865–1926), peintre français ;
 Michel Martens (1940-), écrivain de roman policier et scénariste français ;

Frederic Fromhold Martens (1845-1909), diplomate et juriste russe ;

Marque 
 Dr. Martens, marque de chaussures
 Brasserie Martens, brasserie industrielle et familiale belge

Toponyme 
 Sint-Martens-Latem, commune belge flamande.